Het seizoen 2021-22 van de Beker van België in het voetbal voor mannen begint in 2021 en eindigt in 2022.
De finale werd na strafschoppen gewonnen door Gent

Wedstrijden

1/16e finales

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Finale 

Bekervoetbal 2021/22
Beker van België naar seizoen